Les élections municipales québécoises de 2017 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Centre-du-Québec

Aston-Jonction

Baie-du-Febvre

Bécancour

Chesterville 

Démission de la mairesse Maryse Beauchesne, ainsi que de Mylène Leclerc (conseillère #4) et de Geneviève Campagna (conseillère #5) en .
Élection par acclamation de Vincent Desrochers au poste de maire et de Chantal Desharnais au poste de conseillère #4 en .

Élection de James Desharnais au poste de conseiller #5 le .

Daveluyville 

Conseillers élus.
 - Aucune candidature
 - Denis Bergeron
 - François Robidoux
 - Aucune candidature
 - Roland Ayotte
 - Christine Gentes

Steve Rheault et Alain Raymond entrent au conseil respectivement au poste de conseiller #1 et #4.
Démission de Steve Rheault (conseiller #1) en  en raison de son embauche par la ville.
Élection de Raynald Jean au poste de conseiller #1 le .

Deschaillons-sur-Saint-Laurent

Drummondville 

Élection partielle au poste de conseiller du district #4 le 
 Organisée en raison de la démission de la conseillère Isabelle Marquis le 

Démission du maire Alexandre Cusson le  pour se présenter lors de la course à la direction du Parti libéral du Québec.
Intérim assumé par Yves Grondin (conseiller #8) à titre de maire suppléant.
Élection sans opposition d'Alain Carrier au poste maire le .

Durham-Sud 

Décès de Lise Carroll (conseillère #3) le .

Fortierville

Grand-Saint-Esprit 

Départ de Richard Gingras (conseiller #5) confirmer lors de la séance du .

Ham-Nord

Inverness 

Jacques Pelchat occupe le poste de conseiller #5 entre  et .

Démission de Louise Lalonde (conseillère #3) le .
Andrew Larochelle entre au conseil municipal à titre de conseiller #3 le .

Démission de Mario Turcotte (conseiller #6) le .

Kingsey Falls 

Départ de Raymond Paillé (conseiller #1) à la fin 2020 ou début 2021.

L'Avenir

La Visitation-de-Yamaska

Laurierville

Lefebvre

Lemieux

Lyster 

Démission de Benoit Jalbert (conseiller #4) peu avant le .

Maddington Falls 

Démission de Diane Mercier (conseillère #6) peu avant le .

Manseau 

Démission de Katy Paquet (conseillère #6) peu avant le .
Jean-René Dubois entre au conseil et siège au poste de conseiller #6 à partir du .

Démission de Richard Beaulac (conseiller #3) peu avant le .
François Vézina entre au conseil et siège au poste de conseiller #3 à partir du .

Démission de François Vézina (conseiller #3) peu avant le .

Nicolet 

 Élection partielle au poste de conseiller #3 le .
 Déclenchée en raison de la démission du conseiller Luc Labrecque durant l'été 2018.
 Élection de Chantal MacMahon au poste de conseillère #3.

Notre-Dame-de-Ham 

Démission de Michel Roy (conseiller #1) le .
Démission de Roseline Boucher (conseillère #4) le .

Notre-Dame-de-Lourdes

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse)

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village)

Parisville 

Démission de Sylvain Paris (conseiller #5) le .
Jason Tousignant siège au conseil municipal à titre de conseiller #5 le .

Pierreville 

Démission du maire Éric Descheneaux en .
Intérim assuré par Ginette Nadeau (conseiller #4) au poste de mairesse.

Plessisville (paroisse)

Plessisville (ville)

Princeville

Saint-Albert

Saint-Bonaventure

Saint-Célestin (municipalité)

Saint-Célestin (village)

Saint-Christophe-d'Arthabaska 

Démission de Stéphane Bilodeau (conseiller district #1) peu avant le .
Élection de Johanne Therrien au poste de conseillère du district #1 en .

Départ de Diane L. Gagnon (conseillère district #3) en après le .

Saint-Cyrille-de-Wendover 

Fin du mandat de Claudia Kirouac (conseillère #3) en raison d'une absence prolongée le .

Saint-Edmond-de-Grantham 

Élection partielle au poste de conseiller #6 le .
Organisée à la suite du départ de la conseillère Josée Joyal.
Samuel Lanoie est élu au poste de conseillier #6.

Saint-Elphège

Saint-Eugène 

Démission de Réjane Ménard (conseiller #5) le .
Louiselle Trottier siège au conseil municipal à titre de conseillère #5 dès le .

Démission de Martin Beauregard (conseiller #6) le .
Élection par acclamation de Jeannine Cardin au poste de conseillère #6 et assermentation le .

Démission de Luc Laprade (conseiller #3) le .

Saint-Félix-de-Kingsey

Saint-Ferdinand 

Démission de Suzanne Aubre (conseillère #6) le .

Saint-François-du-Lac

Saint-Germain-de-Grantham

Saint-Guillaume

Saint-Léonard-d'Aston 

Élection partielle annulée au poste de maire en novembre 2020 pour cause d'absence de candidature. Élection reportée au 9 mars 2021
Organisée en raison de la démission du maire Jean-Guy Doucet en raison de mésentente avec l'ensemble du conseil municipal.
Réjean Labarre, conseiller #4, assure l'intérim à titre de maire-suppléant jusqu'à l'organisation de l'élection partielle
Élection par acclamation de Laurent Marcotte, conseiller de 2009 à 2017, au poste de maire.

Saint-Louis-de-Blandford 

Démission de Lise Dubuc (conseillère #5), après six ans à siéger au conseil municipal, en raison d'un malaise avec le climat au conseil en .
Mathieu Malenfant occupe le siège de conseiller #5 en cours de mandat.

Démission de la conseillère Sylvie Gélinas (conseillère #3) en été/automne 2019 et du maire Gilles Marchand le 
Marc Bédard (conseiller #2) est agit à titre de maire suppléant
Démission du conseiller du district #4, Nicolas Dufresne, le 
Élection par acclamation de Daniel Morin en .

Élection de Yvon Barrette au poste de maire et de François-Michel Bonneau-Leclerc au poste de conseiller #4 le

Saint-Lucien 

Démission de Louise Cusson (conseillère #1) le .

Saint-Majorique-de-Grantham

Saint-Norbert-d'Arthabaska 

Élection partielle au poste de maire et de conseiller #5, initialement le , mais reportée en raison de la pandémie de COVID-19.
Nécessaire en raison de la démission, en février 2020, du maire Jean-François Pinard en raison d'un manque d'impact de son leadership et de la démission du conseiller #5, Marcel Bélanger, pour se présenté à la mairie.
Élection de Marcel Bélanger au poste de maire et de Claude Beauchesne au poste de conseiller #5.

Saint-Pie-de-Guire

Saint-Pierre-Baptiste 

Démission de Christine Gaudet (conseillère #1) le .

Saint-Pierre-les-Becquets

Saint-Rémi-de-Tingwick

Saint-Rosaire 

Démission de Marc Lavigne (conseiller #6) en raison de son déménagement hors de la municipalité le .
Élection d'Alexandra Champagne au poste de conseillère #6 le .

Saint-Samuel 

Élection partielle au poste de maire à la suite de la démission du maire Denis Lampron le .
Élection par acclamation de Camille Desmarais le .

Démission de Léo Gauthier (conseiller #5) en .
Décès du maire Camille Desmarais le .
L'intérim est assuré par Grégoire Bergeron (conseiller #2) à titre de pro-maire.

Saint-Sylvère

Saint-Valère

Saint-Wenceslas 

Yves Lemire remplace Robert Michaud au poste de conseiller #3 en cours de mandat.

Saint-Zéphirin-de-Courval 

Démission de Dany Caron (conseiller #3) le .
Mario Fréchette siège au conseil municipal à titre de conseiller #3 dès le .

Sainte-Brigitte-des-Saults 

Nancy Fontaine remplace Marco Richard au poste de conseillère #6 avant le .

Démission de Géronimo Castillo-Roy (conseiller #3) afin de devenir inspecteur municipal peu avant le .
Démission de Jocelyne Guilbault (conseillère #5) le .

Sainte-Cécile-de-Lévrard 

Démission de Carl Héon (conseiller #2) le .
Pierre-Luc Blanchette siège au conseil municipal au poste de conseiller #2 à partir du .

Sainte-Clotilde-de-Horton 

Démission du maire Simon Boucher le .
Nomination de de Yanick Blier, conseiller #2, au poste de maire jusqu'à l'élection municipale de 2021.

Sainte-Élizabeth-de-Warwick 

Nancy Grimard remplace Joannie Martin au poste de conseiller #5 en cours de mandat.

Véronique Desrochers (conseillère #3) quitte son poste en cours de mandat.

Sainte-Eulalie

Sainte-Françoise 

Yvon Paulin remplace Alain Bédard au poste de conseiller #6 avant le .

Sainte-Hélène-de-Chester 

Démission de Claudelle Côté (conseillère #2) le .
Christian Massé entre au conseil au poste de conseiller #2 à partir du .

Démission de Pierre Vaillancourt (conseiller #3) le .
Isabelle Meunier entre au conseil au poste de conseillère #3 à partir du .

Démission de Mélanie Houle (conseillère #4) le .
Catherine Belleau-Arsenault entre au conseil au poste de conseillère #4 à partir du .

Sainte-Marie-de-Blandford 

Monique Fortier remplace Lise Demers à titre de conseillère #3 avant le .

Sainte-Monique

Sainte-Perpétue

Sainte-Séraphine

Sainte-Sophie-de-Lévrard

Sainte-Sophie-d'Halifax

Saints-Martyrs-Canadiens 

Démission de Rémy Larouche (conseiller #3) peu avant le .
Laurent Garneau entre au conseil municipal au poste de conseiller #3 le .

Tingwick 

Vacances du poste de conseillère #5 alors occupé par Ginette Chapdelaine le .
Élection de Céline P. Langlois au poste de conseillère #5 peu avant le .

Démission de Ghislain Gagnon (conseiller #2) le .

Victoriaville

Villeroy 

Démission de Guylaine Bédard (conseillère #3) et de Ginette Roux (conseiller #6) le .
Danielle Vachon et Maxime Bédard siègent au conseil municipal respectivement au poste de conseiller #3 et #6 à partir du .

Démission de Michel Gingras (conseiller #5) le .
Élection sans opposition de Mélanie Faucher au poste de conseillère #5 le .

Warwick

Wickham

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Centre-du-Québec
Histoire du Centre-du-Québec
 Résultat